Варнов:

 Варнов — река в Германии.
 Варнов — коммуна в Германии, районный центр, ганзейский город, расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Варнов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

См. также 
 Винтерфельд-Варнов, Эмми фон (1861—1837) — немецкая писательница.